Великая Кадыгробовка либо Большая Кадыгробовка (до ВОВ — Кадыгробовка; ) — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321284504. Население по переписи 2001 г. составляет 30 (12/18 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Великая Кадыгробовка находится недалеко от истока реки Грушевая.
На расстоянии в 1 км расположены сёла Манилы, Гребенники и Тугаевка.

История 
 1830 — год основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, на хуторе Кадыгробовка были 72 двора и три ветряные мельницы.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

См. также 
 Малая Кадыгробовка

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины